Pečovnik je lahko: 

 Pečovnik, priimek več znanih ljudi
 Pečovnik, razloženo naselje ob južnem delu Celja
 Pečovnik, 1640 m visoki vrh v Karavankah